Tranzitivitás, tranzitív és kapcsolódó kifejezések:

Matematika 
 Tranzitív reláció
 Tranzitív halmaz

Nyelvészet 
 Tranzitivitás (nyelvészet)
 Tranzitív ige
 Intranzitív ige